El término tesis puede referirse a:

 Tesis (explicación del término);
 Tesis doctoral, trabajo académico formal, también conocido como disertación; 
 Tesis, película española; 
 Tesis (investigación); 
 Tesis (álbum), disco de Aviador Dro.

Enlaces externos